Ком може да се односи на:

 Ком (Грачац), насеље у општини Грачац, Лика, Република Хрватска
 Ком (Калвадос), је насеље и општина у северној Француској у региону Доња Нормандија, у департману Калвадос која припада префектури Баје
 Ком (град), је град Ирану у покрајини Ком
 Ком (планина), планина у Црној Гори
 Ком (тврђава), острвска тврђава у Скадарском језеру
 Манастир Ком, манастир Српске православне цркве у Црној Гори
 Покрајина Ком, иранска покрајина
 ФК Ком, фудбалски клуб из Подгорице у Црној Гори